|-
| 176101 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176102 - || || 26 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176103 Waynejohnson || || 30 de gener de 2001 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 176104 - || || 26 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176105 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176106 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176107 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176108 - || || 15 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176109 - || || 16 de febrer de 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 176110 - || || 16 de febrer de 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 176111 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176112 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176113 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176114 - || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176115 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176116 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176117 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176118 - || || 20 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176119 - || || 22 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176120 - || || 22 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176121 - || || 23 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176122 - || || 24 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176123 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176124 - || || 22 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176125 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176126 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176127 - || || 2 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176128 - || || 15 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176129 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176130 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176131 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176132 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176133 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176134 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176135 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176136 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176137 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176138 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176139 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176140 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176141 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176142 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176143 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176144 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176145 - || || 24 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176146 - || || 29 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176147 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176148 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176149 - || || 27 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176150 - || || 29 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176151 - || || 24 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176152 - || || 24 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176153 - || || 25 de març de 2001 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 176154 - || 2001 GA || 1 d'abril de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 176155 - || || 13 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176156 - || || 15 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176157 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176158 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176159 - || || 26 d'abril de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 176160 - || || 16 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176161 - || || 16 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176162 - || || 24 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176163 - || 2001 JV || 12 de maig de 2001 || Eskridge || G. Hug
|-
| 176164 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176165 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176166 - || || 15 de maig de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176167 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176168 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176169 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176170 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176171 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176172 - || || 18 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176173 - || || 30 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176174 - || || 29 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176175 - || || 24 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176176 - || || 24 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176177 - || || 20 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176178 - || || 27 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176179 - || || 28 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176180 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176181 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176182 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176183 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176184 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176185 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176186 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176187 - || || 23 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176188 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176189 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176190 - || || 17 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176191 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176192 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176193 - || || 23 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176194 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176195 - || || 23 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176196 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176197 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176198 - || || 3 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176199 - || || 3 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176200 - || || 6 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
|}

6